Isdes puede referirse a:

 Isdes, población y comuna francesa.
 Isdes, señor de Occidente y de la verdad en la mitología egipcia.